Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2007 rassemble 23 équipes qui s'affrontent pour accéder à la division Élite du baseball français. 

Ce sont les Arvernes de Clermont-Ferrand qui remportent le titre face aux Marlins de Compiègne et accèdent à l'Élite pour la première fois de leur histoire.

Déroulement 
La saison régulière se déroule du  au . Les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les play-off. Ils s'affrontent dans deux round robin desquels ne sortent que les deux premiers de poule qui avancent en demi-finales. La finale se joue les 20 et  pour l'accession à l'Élite.

Les meilleurs se départagent en play-off pour la place en Élite pendant que les moins bons, les équipes classées 5 à 8, participent aux play-down dont les deux derniers sont relégués en régionale (division honneur).

Les clubs de l'édition 2007 
À la suite des barrages Élite/N1 de 2006, aucune équipe d'Élite ne descend en N1 pour la saison 2007.

La réserve des Tigers de Toulouse et les Gothics de Gif-sur-Yvette, respectivement champions et vice-champions de Nationale 2 2006, rejoignent la Nationale 1 pour cette nouvelle édition.

Les 23 clubs sont répartis de la sorte:

 Poule C

Saison régulière 
(les équipes qui jouent à domicile sont nommées en premier)

Poule A

Poule B

Poule C

Classements 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Play-off élite

Equipes 
Les 4 premiers de poule de la saison régulière sont qualifiés pour les play-off et répartis en deux poules de la sorte:

Poule PO 1 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Poule PO 2 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Finales 
Les deux premiers des poules de play-off s'affrontent en demi-finales croisées au meilleur de trois matchs de 9 manches les 13 et . 

La finale se joue elle aussi au meilleur des trois rencontres les 20 et . Le champion de France de N1 2009, Clermont, monte en élite en 2010.

Play-down régionale 
Nantes et l'entente PUC²/Patriots redescendent en régionale volontairement et il n'y a donc pas de phase de play-down. Ces deux équipes seront remplacées par les finalistes de la N2 2007 : Bron Saint-Priest et Les Andelys.

Notes et références

Liens externes 
 Site de la Fédération française de baseball
 Pierrotbaseball, le site qui rassemble tous les résultats des championnats N1 et N2 de baseball français

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball M2